Марі́я (; ?—) — португальська інфанта. Представниця Авіської династії. Народилася в Еворі, Португалія, між 1511 і 1513 роками. Друга донька португальського короля Мануела І та арагонської інфанти Марії. Померла в Еворі, у дитячому віці. Похована у Монастирі єронімітів.

Імена
 Марі́я Аві́ська () — за назвою династії.
 Марі́я Португа́льська () — за назвою країни.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 Зведені брати і сестри:

Родовід

Примітки

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Barbosa, José. Catalogo chronologico, historico, genealogico e critico das Rainhas de Portugal, e seus filhos. Lisboa Occidental: Joseph-Antonio da Sylva, 1727.
 Maria // Chagas, Manuel Pinheiro. Diccionario popular: historico, geographico, mythologico. Lisboa, 1880. Vol. 7. p. 37.

Посилання 

 

Авіська династія
Португальські інфанти
Поховані в монастирі Єронімітів